Snay ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Snay (1862–1930), deutscher Politiker (DDP), MdH und Oberbürgermeister der Stadt Görlitz
 Werner Snay (1892–1946), preußischer Landrat